Osoby:
 Andrzej Starmach − polski marszand, historyk sztuki i kolekcjoner
 Anna Starmach − polska kucharz, historyk sztuki z wykształcenia
 Bolesława Starmach − polska botaniczka i mykolożka
 Karol Starmach − polski hydrobiolog
 Teresa Starmach − polska nauczycielka, działaczka samorządowa i społeczna

Inne:
 Galeria Starmach − galeria sztuki w Krakowie